Вале се може односити на:
 Вале (град), град у Грузији
 Кантон Вале, кантон у Швајцарској
Насеља у Италији:
 Вале (Алесандрија)
 Вале (Асти)
 Вале (Авелино)
 Вале (Беневенто)
 Вале (Бергамо)
 Вале (Бијела)
 Вале (Болоња)
 Вале (Бреша)
 Вале (Кјети)
 Вале (Козенца)
 Вале (Кунео)
 Вале (Форли-Чезена)
 Вале (Ђенова)
 Вале (Изернија)
 Вале (Мантова)
 Вале (Маса-Карара)
 Вале (Парма)
 Вале (Павија)
 Вале (Пјаченца)
 Вале (Рим)
 Вале (Ровиго)
 Вале (Салерно)
 Вале (Савона)
 Вале (Сондрио)
 Вале (Торино)
 Вале (Тренто)
 Вале (Удине)
 Вале (Верона)
 Вале (Виченца)